Rain and Tears (single), een liedje van de groep Aphrodite's Child
Rain and Tears (drank), een cocktail